GLR steht als Abkürzung für:
 Central Mountain Air (CMA), eine kanadische Fluggesellschaft, Sitz und Heimatbasis in Smithers, Kanada nach dem ICAO-Code
 Gaylord (Michigan) in den Vereinigten Staaten (IATA-Code des Flughafens)
 Generalized LR(k), ein Parseverfahren für kontextfreie Grammatiken; siehe Tomita-Parser
 Glyzin-Rezeptor
 Greater London Radio, ehemaliger Name des britischen Hörfunksenders BBC London 94.9
 Generalisierte Lineare Regression, siehe Verallgemeinerte lineare Modelle und Lineare Regression

Abkürzung